Первый дивизион 1990 () — 79-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 19 мая 1990 года и закончился 15 сентября 1990 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1990
Исландия
1990 год в Исландии